En Pologne, Rogalów peut faire référence à :

 Rogalów, un village de la voïvodie de Lublin,
 Rogalów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.